Mistrovství Evropy v házené mužů 2022 byl 15. ročník evropského šampionátu, který mezi 13. až 30. lednem 2022 hostilo Maďarsko a Slovensko.

Místa konání

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Čtvrtfinálové skupiny

Skupina 1

Skupina 2

Semifinále

o 5. místo

o 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství Evropy v házené mužů
Házená v roce 2022
Házená v Maďarsku
Sportovní události v Maďarsku
Házená na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Sport v Maďarsku v roce 2022
Sport na Slovensku v roce 2022